Network File System – protokół systemu plików
 Need for Speed – seria gier komputerowych